Алексей Байков:
 Байков, Алексей Михайлович (1790—1852) — главный архитектор Гатчины в 1824—1852 годах.
 Байков, Алексей Павлович (1901—1966) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерно-артиллерийской службы.